Berliński, Berlińska, Berlińscy:
 Bogdan Berliński (* 1937, Rybnik) – polski żużlowiec, ojciec Mirosława Berlińskiego
 Mirosław Berliński (* 1960, Rybnik) – polski żużlowiec, syn Bogdana Berlińskiego
 Hersz Berliński, ps. Herszek, Jeleń (1908, Łódź – 1944, Warszawa) – żydowski działacz ruchu oporu podczas II.
 Norbert Stanisław Berliński (* 1938, Równe) – polski inżynier, działacz partyjny i państwowy
 Rafał Berliński (* 1976, Płock) – polski piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika lub bocznego obrońcy
 Tova Berlinski (* 1915, Oświęcim) – izraelska malarka polskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Berlin (ujednoznacznienie)